NGC 3231 — рассеянное скопление в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Вероятно, NGC 3231 является лишь остатком рассеянного скопления.

Примечания 

 

3231
Большая Медведица (созвездие)
Рассеянные скопления